Виноградівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Виноградівська сільська рада — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Виноградівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район
 Виноградівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Виноградівська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Виноградівська сільська рада — Одеська область, Болградський район
 Виноградівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Виноградівська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район
 Виноградівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район